La Sabana puede referirse a:

 La Sabana, localidad de la Argentina;
 La Sabana, distrito de Costa Rica;
La Sabana, localidad de Venezuela.